Rajd Nowej Zelandii 1985 (16. AWA Clarion Rally of New Zealand) – 16 Rajd Nowej Zelandii rozgrywany w Nowej Zelandii w dniach 29 czerwca-2 lipca. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1985.  Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Auckland.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 7 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Nowa Zelandia
1985
1985 w Nowej Zelandii